Osroe I, sovrano partico (105-129)
 Osroe II, sovrano partico (190 circa)